Isola di Santa Catalina
Isola di Santa Catalina in California
Isola di Santa Catalina in Colombia
Isola di Santa Catalina in Repubblica Dominicana